Леван (, , ) — грузинское имя, а также топонимы и фамилии разных стран и языков.

Имя 
 
 
 Царевич Леван (1756—1781) — сын картли-кахетинского царя Ираклия II.
 Леван Горозия — российский артист, более известный под псевдонимом L’One

Фамилия 
 Леван, Айви (род. 1987) — американская поп-певица, модель и актриса.
 Леван, Альберт (1905—1998) — шведский ботаник и генетик.

Топонимы 
 Леван — принадлежащий Франции остров в Средиземном море.
 Леван — населённый пункт в Албании.

Другое 
 Леван — бактериальный фруктан.

См. также 
 Левант (значения)